

Editoria 

 The Scientist –  rivista americana di bio-scienze

Musica 

 The Scientist –  singolo del gruppo musicale britannico Coldplay del 2002
 The Scientist –  singolo del cantautore italiano Zucchero Fornaciari del 2021

Persone 

 Scientist –  nome d'arte di Hopeton Brown, produttore discografico giamaicano
 Robert Karlsson –  golfista svedese conosciuto con il nomignolo di The Scientist